Furey ist der Familienname folgender Personen: 

 Francis James Furey (1905–1979), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von San Antonio
 John Furey (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Kirk Furey (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Maggie Furey (1955–2016), britische Fantasyautorin

Weiteres:
 The Fureys, irische Folkband der Gebrüder Furey

Siehe auch:
 Fury